Cattedrale di San Giusto – chiesa di Susa
Cattedrale di San Giusto – chiesa di Trieste

Pagine correlate
Chiesa di San Giusto